Área 51: La entrevista alien es un documental extraído en vídeo en 1997 que se centra en un cortometraje a color de un supuesto interrogatorio obtenido por un hombre que se identifica con el nombre de "Víctor", en la que se muestra a un extraterrestre de los llamados Grises

Antecedentes 

Víctor mantiene que el material fue copiado de un vídeo clasificado como de alto secreto, originalmente filmado en el Área 51. Por miedo a que se desvele su identidad, nunca especifica si él era empleado en la zona, pero vagamente indica que "tenía razones para encontrarse allí, en el Área 51 [...] en más de una ocasión". Aunque el documental indica que la copia fue sacada a escondidas del Área 51, Víctor una vez más elude dar detalles y nunca especifica el lugar donde se realizó la copia. Insiste que un instante de la transferencia de datos ocurrió durante una masiva transferencia de documentación de formato de vídeo análogo para guardarla en formato digital en un almacenamiento "de un sistema de (baja) seguridad".

El 26 de julio de 1996, después de varios intentos sin éxito por llegar a las compañías de televisión para que viesen y emitiesen el vídeo, Víctor contactó con Rocket Pictures, una compañía independiente de distribución de vídeos caseros establecida en Los Ángeles. El presidente de la compañía, Tom Coleman, aunque se mostró escéptico en un primer momento, accedió a producir un documental basado en el vídeo después de una conversación telefónica mantenida con Víctor. Coleman buscó opinión en expertos antes de ir más adelante en la realización del documental e invitó al ufólogo Sean David Morton [1] a ver el vídeo.

El 13 de marzo de 1997, Morton, en una entrevista realizada por Art Bell para el programa de radio "Coast to Coast", mencionó el vídeo y lo describió con gran detalle, aunque subrayó desde el principio que el público conocía la existencia del vídeo. El propio Víctor fue entrevistado por Bell justo dos meses más tarde, mediante una llamada de teléfono y usando un dispositivo para alterar su verdadera voz. En ella, Víctor contó más detalles sobre el contenido del vídeo.

Alegatos a favor de la autenticidad del vídeo 

Ejemplos de entrevistas reproducidas en el documental:

- Morton ofrece su apoyo al proclamar el vídeo como "revolucionario" y que las características de los sujetos del vídeo son acordes con las exhaustivas investigaciones hechas sobre las posibles características biológicas de estos seres, sobre la base de los numerosos informes de gente que proclama haber tenido contacto con alienígenas. 

- Author Whitley Strieber es citado en el documental por haber dicho que el alienígena del vídeo se movía de una forma similar a los seres que él da a entender que le abdujeron en 1986.

- Bell da a entender que durante su entrevista telefónica con Víctor, sintió la convicción de que el hombre le estaba contando la verdad.

- El experto en UFO's, Robert Dean, definió el vídeo como "poderoso" y "real", basándose en su experiencia de primera mano con series alienígenas como analista de la Armada de Inteligencia en los años sesenta. 

- El autor alemán e investigador de UFO's, Michael Hesemann, apunta a que los hechos que publica Víctor sobre el alien que llegó al Área 51 después de ser derribado de su nave en 1989, encajan con un informe de la Fuerza Aérea Sudafricana que derribó un platillo volante en el desierto del Kalahari, también en 1989. Hesemann cuenta que sus fuentes le confirmaron que uno de los dos pasajeros supervivientes fue enviado al Área 51.
 
- Hay otros puntos de vista menos escépticos, como el hecho de que en la década posterior a que el video fuese editado por primera vez, nadie ha ido más allá en tomar el vídeo como un montaje, y el hecho de que nadie de los que formaron parte de su lanzamiento haya buscado fama por ello.

- El periodista e investigador Jaime Maussan junto a otros investigadores están convencidos de que esta es una evidencia absolutamente auténtica y la más importante y relevante por demostrar que los seres se encuentran con nosotros, fueron capturados y llevados al Área 51, un gran número de elementos que salen al descubierto al considerar esta prueba como auténtica y no debe pasar por desapercibida.

Alegatos en contra de la autenticidad del vídeo 

Ejemplos de entrevistas reproducidas en el documental:

- El experto en análisis de imagen, Jim Dilettoso, primero teoriza que el vídeo fue transferido de una película fotográfica, lo que contradice lo que dice Víctor en cuanto a que el material fue copiado de una cinta de vídeo. En análisis posteriores, Dilettoso concluye que no puede descartar la remota posibilidad de que la fuente original de las imágenes fuesen realmente una cinta de vídeo, y su análisis acabó por ser catalogado como no concluyente.

- El experto en animación, efectos especiales y maquillaje de Hollywood John Criswell opina sobre si la criatura del vídeo es real o falsa. Finalmente decide que "probablemente sea falsa", pero no descarta la posibilidad de que sea auténtica. El ganador de un Óscar de la Academia por maquillaje, Rick Baker enseguida ve el ser como algo fabricado y alerta de "no dejarnos engañar" y subraya que el alien no es más que un muñeco.

- Los propios productores del documental encontraron sospechoso que Víctor, según confesó, buscase ganancia económica y en última instancia obtuviese beneficio por vender los derechos de sacar las imágenes a la luz, contradiciéndose de esta forma lo dicho por Víctor acerca de que simplemente quería mostrar al público la verdad en cuanto a la existencia de vida extraterrestre. Víctor insiste en que "sentía la necesidad de tener alguna compensación monetaria" para afrontar los posibles imprevistos que pudiesen surgir por el hecho de airear una operación secreta del gobierno. Victor muere 2 semanas después de publicar este video en un hotel de Estados Unidos.

Referencias 

Películas documentales
Películas de 1997
Películas sobre extraterrestres
Ufología